Cornelia Maria Haakman ou Warnsinck (1787-1834),  peintre néerlandaise
 Léon Haakman (1859-1929), peintre français